Вале́рий Алекса́ндрович Овсейчу́к (род. 26 мая 1936, Ровное) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор Института повышения квалификации Госслужбы России.

Биография 
В 1959 году с отличием окончил электромеханический факультет Ленинградского института инженеров водного транспорта по специальности «электроснабжение промышленный предприятий и установок». В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году — докторскую диссертацию «Исследование эффективности электрификации и создание интегрированной системы прогнозирования в регионе (вопросы теории и практики на примере крупного региона».

В 1959—1961 годах работал на заводе «Уралэлектротяжмаш», в 1961—1965 годах — в Свердловском совнархозе, в 1965—1972 годах — в Уральском отделении института «Сельэнергопроект». В 1972—1996 годах — заведующий лабораторией электрификации и развития электрических сетей в Казахском отделении института «Энергосетьпроект» (институт «Энергия»). В 1989—1994 годах был депутатом Алма-Атинского горсовета, председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению.

В 1999—2003 годах работал в Федеральной службе по тарифам России (ФСТ). С 2003 года по настоящее время — руководитель отдела электрических сетей в ЗАО ПФК «СКАФ» (Москва). Профессор кафедры Государственного регулирования естественных монополий Института повышения квалификации Госслужбы России. Член Экспертного совета по электроэнергетике ФАС России, член Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Академик Международной педагогической академии, академик Российской академии естественных наук.

Научная деятельность 
Был организатором первых научно-исследовательских работ и руководителем научного направления по повышению эффективности электрификации и развития электрических систем и сетей Казахстана.

Круг основных инженерных и научных интересов: проблемы формирования тарифов на услуги естественных монополий (производство, передача и распределение электроэнергии); оптимизация потерь электроэнергии в электрических сетях; учёт категории надежности электроснабжения потребителей при тарифном регулировании; энергоэкономический аудит и экспертиза тарифов на предприятиях топливно-энергетического комплекса; разработка системы согласованных тарифов в жилищно-коммунальном комплексе с учётом жизненного уровня населения и консолидированного бюджета региона.

Автор более 130 научных работ по технико-экономическим проблемам электрификации и развития электрических сетей.

Избранные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Учёт потерь (расходов) электроэнергии на её передачу при тарифном регулировании и экономические последствия от сверхнормативных потерь у электросетевых компаний. — М.: ИПК Госслужбы, 2008.
 Рекомендации и предложения по созданию устойчивых и экономически эффективных локальных систем электроснабжения сельских поселений от 100 до 500 дворов на основе комплексного использования альтернативных источников электроэнергии / М-во сельского хозяйства. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009.

Примечания 

Экономисты России
Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Преподаватели Российской академии государственной службы
депутаты Алма-Атинского городского совета
Члены РАЕН